Гурдон — округ во Франции.
 Гурдон — коммуна в департаменте Приморские Альпы.
 Гурдон — коммуна в департаменте Ардеш.
 Гурдон — коммуна в департаменте Сона и Луара.
 Гурдон — супрефектура в департаменте Ло.